Sentença - no contexto do direito
Sentença (lógica matemática)
Sentenças - livro de teologia escrito por Pedro Lombardo no século XII

Desambiguação